Демидово — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Демидово — хутор в Миорском районе Витебской области.

Россия 

Архангельская область
 Демидово — деревня в Копачёвском сельском поселении Холмогорского района.
 Демидово — деревня в Холмогорском сельском поселении Холмогорского района.

Владимирская область
 Демидово — деревня в Гусь-Хрустальном районе.
 Демидово — деревня в Собинском районе.
 Демидово — деревня в Судогодском районе.

Вологодская область
 Демидово — деревня в Вашкинском районе.
 Демидово — деревня в Великоустюгском районе.
 Демидово — деревня в Кирилловском районе.
 Демидово — деревня в Кирилловском районе.
 Демидово — деревня в Череповецком районе.
 Демидово — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область
 Демидово — деревня в Вичугском районе.
 Демидово — село в Пестяковском районе.
 Демидово — деревня в Пестяковском районе.

Калининградская область
 Демидово — посёлок в Гвардейском районе.

Костромская область
 Демидово — деревня в Нейском районе.

Московская область
 Демидово — деревня в Егорьевском районе.
 Демидово — деревня в Павлово-Посадском районе.

Нижегородская область
 Демидово — деревня в Богородском районе.
 Демидово — деревня в Варнавинском районе.
 Демидово — деревня в Чкаловском районе.

Новгородская область
 Демидово — деревня в Окуловском районе.
 Демидово — деревня в Кабожском сельском поселении Хвойнинского района.
 Демидово — деревня в Остахновском сельском поселении Хвойнинского района.

Пермский край
 Демидово — деревня в Косинском районе.
 Демидово — деревня в Сивинском районе.

Псковская область
 Демидово — деревня в Великолукском районе.
 Демидово — деревня в Красногородском районе.
 Демидово — деревня в Локнянском районе.
 Демидово — деревня в Печорском районе .

Рязанская область
 Демидово — деревня в Рыбновском районе.
 Демидово — село в Шацком районе.

Смоленская область
 Демидово — деревня в Вяземском районе.
 Демидово — деревня в Духовщинском районе.
 Демидово — деревня в Смоленском районе.

Тверская область
 Демидово — деревня в Кашинском районе.
 Демидово — деревня в Кимрском районе.
 Демидово — деревня в Конаковском районе.

Ярославская область
 Демидово — деревня в Большесельском районе.
 Демидово — деревня в Рыбинском районе.

Украина
 Демидово — село в Березовском районе Одесской области.

См. также 
 Демидково
 Демидов
 Демидова
 Демидовка
 Демидовская
 Демидовский
 Демидовское